Георгий Восьмой:

 Георгий VIII (груз. გიორგი VIII; 1417—1476), последний царь объединённой Грузии (1446—1466), царь Кахетии (под именем Георгия I).
 Георгий VIII Гуриели (груз. გიორგი გურიელი, ум. 1726) — князь Гурии под именем Георгия IV (1711, 1714—1716, 1716—1726).

См. также